Крусеро ел Лимон има више значења:

 Крусеро ел Лимон (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Крусеро ел Лимон (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Крусеро ел Лимон (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику